Jónsdóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Jóns Tochter. Die männliche Entsprechung ist Jónsson (Jóns Sohn).

Bekannte Namensträgerinnen 
 Auður Jónsdóttir (* 1973), isländische Autorin und Journalistin
 Birgitta Jónsdóttir (* 1967), isländische Politikerin
 Gunnfríður Jónsdóttir (1889–1968), isländische Bildhauerin
 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (* 1988), isländische Fußballspielerin
 Jóhanna Guðrún Jónsdóttir (* 1990), isländische Sängerin
 Jóhanna Vala Jónsdóttir (* 1986), Miss Island 2007
 Katrín Jónsdóttir (* 1977), isländische Fußballspielerin
 Laufey Lín Jónsdóttir (* 1999), isländisch-chinesische Musikerin, siehe Laufey (Sängerin)
 Margrét Jónsdóttir (1866–1956), isländisch-kanadische Journalistin und Frauenrechtlerin, siehe Margret Benedictsson
 Ragnheiður Jónsdóttir (1646–1715), dritte Frau von Gísli Þorláksson, isländischer Bischof von Hólar
 Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir (* 1981), isländische Fernsehmoderatorin
 Rut Arnfjörð Jónsdóttir (* 1990), isländische Handballspielerin
 Sara Jónsdóttir (* 1981), isländische Badmintonspielerin
 Sigurveig Jónsdóttir (1931–2008), isländische Schauspielerin
 Sveindís Jane Jónsdóttir (* 2001), isländische Fußballspielerin
 Þórunn Helga Jónsdóttir (* 1984), isländische Fußballspielerin

Patronym
Isländischer Personenname